«Шо́у Тру́мана» () — американская кинодрама режиссёра Питера Уира, вышедшая на экраны в 1998 году. Главную роль исполняет Джим Керри, удостоенный за эту актёрскую работу премии «Золотой глобус».

Сюжет 
Труман Бёрбанк (Джим Керри) — обычный человек, работающий страховым агентом и живущий обычной жизнью. Однако он не знает, что за каждым его движением наблюдают многочисленные скрытые камеры, а его жизнь круглосуточно передаётся в прямом эфире по всему миру. Родина Трумана — город Сихэвэн (Seahaven, дословно – «Морская гавань») на острове вблизи материка — на самом деле искусно выполненные декорации, а всё население — нанятые актёры. Исполнительный продюсер «Шоу Трумана», Кристоф, с помощью своей команды может даже изменять погоду в городе, с помощью технологий под огромным куполом киностудии.

С возрастом в Трумане растёт интерес к путешествиям: так, на уроке в школе он говорит, что мечтает стать мореплавателем, подобно Магеллану. Так как Труман, очевидно, не должен покидать остров, но при этом искусственно ограничить его невозможно, Кристоф придумывает сюжетный ход, в котором отец Трумана якобы тонет на глазах у сына. С тех пор Труман панически боится воды и не рискует не только сесть в прогулочный катер, но даже ходить или ездить по мосту. Страху способствуют фильмы и специальные выпуски «новостей», построенные таким образом, чтобы в них обязательно нашлось место паре слов об опасности путешествий и о том, как хорошо быть дома и никуда не выезжать из родного города. 
Однако вскоре планы Кристофа рушатся, и вместо того, чтобы влюбиться в назначенную для него сюжетом шоу жену — Мэрил, Труман влюбляется с первого взгляда в случайную встречную Лорен. Симпатия оказывается взаимной, но девушка, зная, что продюсеры шоу не могут допустить их взаимоотношений, делает несколько намёков на то, что мир Трумана — иллюзия. В тот же день Лорен убирают из проекта: на первом свидании пары в секретном месте, назначенном Труманом, появляется взъерошенный «отец» Лорен и начинает обвинять её в шизофрении. Но за несколько минут до его появления девушка успевает назвать своё настоящее имя Сильвия, а также рассказать Труману правду, которой тот не склонен верить. За пределами шоу Сильвия начинает кампанию в поддержку свободы Трумана.

На тридцатый год показа «Шоу Трумана» его главный персонаж начинает много размышлять о своей жизни, вспоминать нестыковки и замечать, что мир вращается, в целом, вокруг его персоны. Довеском к подозрениям становится упавший с неба студийный прожектор «Сириус», который радио вскоре объясняет тем, что пролетающий самолёт потерял одну из деталей. Трумана начинает удивлять вечернее небо; однажды утром он слышит по радио точное описание его действий, будто кто-то следит за ним. Последней каплей становится появление отца Трумана, одетого бродягой. Труман начинает расспрашивать мать, но та, пожав плечами, жалуется, что тоже часто испытывает чувство ностальгии по мужу и он ей везде мерещится. Просматривая альбом с фотографиями, Труман начинает понимать, что нестыковок слишком много вплоть до того, что на свадебной фотографии Мэрил держит пальцы скрещенными (жест, "отгоняющий" обман). Поговорив с лучшим другом, Труман понимает, что его обманывают, и решает бежать из Сихэвэна.

Сначала Труман хочет попрощаться с Мэрил, но в клинике, где она якобы работает он её не находит. Зато становится свидетелем нелепой и наспех поставленной специально для Трумана сцены, когда неподготовленному актёру-статисту приходится изображать серьёзную операцию по ампутации ноги, а во время самой операции пациент вдруг пытается вскочить с кровати. Охрана клиники уводит Трумана, но правота в сомнениях ещё больше подтверждается. Около дома, не предупреждая Мэрил, Бёрбанк запирает её в машине вместе с собой и обещает отвезти на Фиджи. Никакие доводы жены не оказывают на него действия. Тогда на дорогу синхронно выезжают несколько автомобилей, образуя пробку. Труман картинно огорчается и говорит Мэрил, что они всё-таки вернутся домой, и что идея с Фиджи была не очень удачной. Мэрил этому радуется, но Труман в очередной раз её обманывает и выезжает из города, отметив, что пробка исчезла так же неожиданно, как и появилась. Следующей помехой побегу становится мост через пролив (водобоязнь не позволяет герою проехать над водой). Закрыв глаза, Труман обманом заставляет Мэрил взяться за руль, и герои преодолевают мост. Затем герои проезжают предполагаемый «лесной пожар», и останавливются на перекрытой в районе «ядерной аварии» дороге, где Трумана один из ликвидаторов, которого тот видит первый раз, называет по имени. Труман окончательно утверждается в том что окружающие сговорились, сбегает из машины, но его ловят в лесу. Прежние попытки сбежать также не удались: билеты на самолёт до Фиджи оказываются раскуплены на месяц вперёд, а автобус ломается.

Труман становится агрессивным, очередной разговор с «женой» превращается в ссору после того, как та посреди серьёзной беседы ни с того ни с сего начинает рекламировать сорт какао. Не зная, как ответить Труману на его подозрения, и испугавшись его агрессии, Мэрил не  выдерживает и кричит в камеру, прося о помощи. Внезапно появляется лучший друг Трумана Марлон. Мэрил, встретив его срывается и кричит, что не может так больше работать. Марлон уводит Трумана. В этот вечер Труман и Марлон обсуждают ситуацию, и Труман выглядит успокоившимся. После разговора к Труману вдруг после 22 лет разлуки возвращается «отец». Марлон, однако, говорит фразами, передаваемыми Кристофом по радиосвязи, а возвращение отца из тумана срежиссировано, чтобы выглядеть максимально эффектно. Тем временем, Мэрил под шумок убирают из сюжета, а для Трумана Кристоф заготовил новую потенциальную возлюбленную, типажно похожую на Лорен-Сильвию, которую Труман так и не может забыть. 

Пока Труман отсыпается, Кристоф даёт интервью, в том числе отвечая на звонки. В эфир прорывается Сильвия и обвиняет Кристофа во лжи и лицемерии, на что Кристоф отвечает, что дал Труману всё, что может желать человек, и лишь в куполе Труман будет в безопасности.

На следующий день Труман, кажется, возвращается к привычному образу жизни. Он погружается в повседневные дела и даже назначает на будущий день встречу насчёт страхования жизни. Всё это, однако, оказывается планом для усыпления бдительности следящих за ним. Ночью Труман с помощью белья, выложенного в виде спящего тела, и записи собственного храпа обманывает команду шоу и сбегает из дома. Его поисками заняты все актёры массовки, Кристоф приостанавливает показ шоу. Внешний мир замирает в ожидании новостей. Кристоф решает «включить» день раньше времени, поняв, что в темноте Трумана не найти. Поисковые партии, однако, всё так же не могут найти героя на суше: это наталкивает Кристофа на мысль о том, что вода всё это время оставалась вне зоны поиска. Скоро Трумана находят в яхте, направляющейся к границе купола. Кристоф начинает отдавать указания по изменению погоды, надеясь, что шторм усилит эффект водобоязни и заставит героя вернуться домой. Но Труман непреклонен, он решает идти до конца. К пульту управления яхтой приклеена фотография Сильвии, и реальная Сильвия плачет, видя себя на телеэкране. В самый разгар «урагана» Труман кричит в небо, что надсмотрщики теперь могут лишь убить его. Кристоф приказывает усилить шторм до уровня «опасный», чтобы перевернуть яхту; это удаётся, и Труман начинает тонуть. При виде захлёбывающегося героя Кристоф даёт указание закончить шторм. Вновь выходит «солнце», яхта переворачивается назад, что позволяет Труману плыть по абсолютно спокойному морю, пока бушприт лодки не протыкает декорации, окрашенные в цвет неба. Бёрбанк понимает, что все его предположения были верными. Какое-то время он пытается пробиться сквозь стену, затем видит проход вдоль купола и лестницу, ведущую к двери в стене. Труман открывает дверь, но Кристоф пытается остановить его: он включает громкую связь и обращается к Труману, предлагая поговорить. Всё это продолжает транслироваться в прямом эфире. Кристоф представляется создателем шоу, в котором Труман — главная звезда. Режиссёр объясняет герою, что во внешнем мире его ждут лишь лицемерие, ложь и двуличие, от которых последний будет защищён, если останется под безопасным куполом. В ответ Труман лишь картинно прощается с телезрителями и выходит из павильона. Телезрители ликуют, Сильвия спешит на встречу к любимому; в конце фильма показаны двое охранников парковки, обсуждающих, что бы ещё посмотреть по телевизору.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Питер Уир
 Сценарий: Эндрю Никкол
 Продюсеры: Эндрю Никкол, Адам Шродер, Эдвард С. Фелдмэн, Скотт Рудин
 Исполнительный продюсер: Линн Плешетт
 Оператор: Питер Бизиу
 Художник: Деннис Гасснер
 Музыка: Филип Гласс, Burkhard Dallwitz, Frederic Chopin, Войцех Киляр, The Big Six
 Монтаж: Уильям Андерсон, Ли Смит
 Костюмы: Мэрилин Мэттьюз

В главных ролях 
 Джим Керри — Труман Бёрбанк
 Лора Линни — Мэрил Бёрбанк/Ханна Джилл
 Эд Харрис — Кристоф
 Наташа Макэлхон — Лорен/Сильвия
 Ноа Эммерих — Марлон/Луи Колтрейн
 Пол Джаматти — Саймон, оператор «Шоу Трумана»
 Холланд Тейлор — Анжела Бёрбанк/Аланис Монтклейр
 Брайен Делейт — Кирк Бёрбанк/Уолтер Мур
 Питер Краузе — шеф Трумана

Награды и номинации

Награды 
 1999 — две премии «Сатурн»: лучший фильм в жанре фэнтези и лучший сценарист (Эндрю Никкол)
 1999 — три премии Британской киноакадемии: лучший оригинальный сценарий (Эндрю Никкол), работа художника (Деннис Гасснер), премия имени Дэвида Лина за режиссуру (Питер Уир)
 1999 — награда Screen International Европейской киноакадемии (Питер Уир)
 1999 — три премии «Золотой глобус»: лучший драматический актёр (Джим Керри), актёр второго плана (Эд Харрис) и оригинальная музыка (Буркхард фон Даллвитц, Филип Гласс)
 1999 — премия «Хьюго» за лучшую постановку
 1999 — премия MTV Movie Award за лучшую мужскую роль (Джим Керри)
 1998 — премия Национального совета кинокритиков США лучшему актёру второго плана (Эд Харрис)

Номинации 
 1999 — три номинации на премию «Оскар»: лучшая режиссура (Питер Уир), оригинальный сценарий (Эндрю Никкол) и мужская роль второго плана (Эд Харрис)
 1999 — три номинации на премию «Сатурн»: лучший режиссёр (Питер Уир), актёр (Джим Керри) и актёр второго плана (Эд Харрис)
 1999 — 4 номинации на премию Британской киноакадемии: лучший фильм, мужская роль второго плана (Эд Харрис), операторская работа (Питер Бизиу) и спецэффекты
 1999 — три номинации на премию «Золотой глобус»: лучшая драма, режиссёр (Питер Уир) и сценарий (Эндрю Никкол)
 1999 — номинация на премию MTV Movie Award за лучший фильм

Съёмки 
Планировалось, что режиссёром картины станет сценарист Эндрю Никкол. Однако из-за того, что он запросил слишком большой гонорар, руководство студии решило найти другого режиссёра. Среди кандидатов были Брайан де Пальма, Тим Бёртон, Терри Гиллиам, Барри Зонненфельд и даже Стивен Спилберг. Никкол вкладывал в свой фильм философский смысл, лаконично выраженный ещё Шекспиром: «Весь мир — театр, а люди в нём — актёры».

См. также 
 Бред Шоу Трумана — вид бреда в психиатрии.

Примечания 

Фильмы Питера Уира
Фильмы-драмы США
Фильмы-антиутопии
Фильмы о телевидении
Фильмы США 1998 года
Фантастические фильмы 1998 года
Фильмы о технологическом влиянии
Работы, получившие премию «Хьюго» за лучшую постановку